Струтинська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.
 
 Струтинська сільська рада — Вінницька область, Липовецький район
 Струтинська сільська рада — Львівська область, Золочівський район

Див. також 
 Струтинська